Rynkowo – osiedle w Bydgoszczy
 Rynkowo – przystanek kolejowy